Este término se refiere a las siguientes plantas:
 en Cuba, la eleocarpácea Sloanea curatellifolia, y
 en Puerto Rico, la euforbiácea ''Alchornea latifolia.